Lumbrineridae är en familj av ringmaskar. Lumbrineridae ingår i ordningen Eunicida, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lumbrineridae 294 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Lumbrineridae